New Bloomfield, une ville du comté de Callaway, dans le Missouri.
 New Bloomfield, une ville du comté de Perry en Pennsylvanie.